Alvesse bezeichnet folgende Ortschaften:
 Alvesse (Edemissen), Ortsteil von Edemissen im Landkreis Peine in Niedersachsen
 Alvesse (Vechelde), Ortsteil von Vechelde im Landkreis Peine in Niedersachsen